Molière ist der Name folgender Personen:

 Molière (1622–1673), französischer Dramatiker
 Gert Molière (1909–1964), deutscher Physiker
 Marinus Jan Granpré Molière (1883–1972), niederländischer Architekt
 Kurt Molière (1912–1994), deutscher Chemiker

Molière steht für:
 (3046) Molière, Asteroid des Hauptgürtels
 Molière (Theaterpreis), Theaterpreis in Frankreich
 Molière, einen Zug zwischen Köln und Paris, siehe Trans-Europ-Express
Filme:
 Molière (1909), Stummfilm von Léonce Perret
 Molière (1956), Kurzfilm von Norbert Tildian
 Molière (1978), Spielfilm von Ariane Mnouchkine
 Molière (2007), Spielfilm von Laurent Tirard

Siehe auch:
 Bérénice de Molière, Theaterstück
 Molière-Radius
 Molières
 Théâtre Molière